João steht für:
 João, portugiesische Form von Johannes, männlicher Vorname
 Dom João I., portugiesischer Name von Johann I. (Portugal) (1357–1433), König von Portugal

João ist der Familienname folgender Personen:
 Adriano João (* 1953), osttimoresischer Politiker
 Beatriz Zaneratto João (* 1993), brasilianische Fußballspielerin
 Gisela João (* 1983), portugiesische Fado-Sängerin

 Maria João (* 1956), portugiesische Jazz-Sängerin
 Mário Augusto Caetano João (* 1978), angolanischer Politiker und Wirtschaftswissenschaftler